A 2ª temporada de RuPaul's Drag Race foi exibida entre 1 de fevereiro e 26 de abril de 2010, pelo canal Logo TV. Nessa temporada, o número de concorrentes aumentou de 9 para 12 e a premiação da vencedora, foi modificada, passando a ser: suprimento vitalícia de maquiagem NYX Cosmetics, contrato de um ano para estrelar a campanha da LA Eyeworks, participação na Logo Drag Race Tour e um prêmio de 25.000 dólares, em dinheiro. Nessa temporada, a passarela principal foi renovada, juntamente com a sala de trabalho das competidoras.

A vencedora da segunda temporada da RuPaul's Drag Race foi Tyra Sanchez, com Raven sendo a segunda colocada, e Pandora Boxx a Miss Simpatia.

Concorrentes
As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2009).

Progresso das concorrentes

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante chegou a final, mas ficou em 3º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi convidada para o episódio de reunião.

Mini Desafios

 As vencedoras do mini-desafio foram capitãs de equipes.
 A vencedora do mini-desafio recebeu prêmio e/ou vantagem no desafio da semana.

Histórico de Lip Sync

 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante perdeu o lip sync final, ficando em 2° lugar.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios
<onlyinclude><onlyinclude>

Link Externo
 

Temporadas de RuPaul's Drag Race